Kachlík může být:

obkladačka, keramický stavební prvek pro obkládání stěn 

příjmení osob
 Antonín Kachlík (1923–2022) – český scenárista a režisér
 David Kachlík (* 1974) – český lékař, anatom a pedagog
 Jan Kachlík (* 1969) – český hudebník – klavírista, hudební vědec, hudební historik a publicista
 Kateřina Kachlíková (* 1953) – česká sólová pěvkyně–mezzosopranistka
 Pavel Kachlík (* 1986) – český rozhlasový moderátor a novinář
 Petr Kachlík (* 1966) – český lékař a vysokoškolský pedagog